Baron Antonio Pucci (* 25. August 1923 in Petralia Sottana; † 15. Juli 2009 in Palermo) war ein italienischer Autorennfahrer und 1964 Sieger des Langstreckenrennens Targa Florio auf Sizilien.

Karriere 
Der sizilianische Baron, der sich in den frühen 1960ern als Amateur-Sportwagenrennfahrer einen Namen gemacht hatte, wurde 1964 von Huschke von Hanstein für die Targa Florio als Werksfahrer ins Porscheteam berufen. 1959 hatte von Hanstein, zu diesem Zeitpunkt noch Rennfahrer, die Klasse der großen Tourenwagen bei diesem Straßenrennen gewonnen. In der Gesamtwertung war das nach mehr als elf Stunden Fahrzeit der dritte Gesamtrang. Pucci pilotierte gemeinsam mit Colin Davis einen Porsche 904 GTS. Nach dem Ausfall des in Führung liegenden Ferrari 250 GTO von Jean Guichet und Carlo Facetti übernahm Pucci in der sechsten Runde die Führung. Nur sein Landsmann Nino Vaccarella war mit den Tücken der sizilianischen Bergstraßen ähnlich vertraut wie er. Pucci kannte jede gefährliche Stelle und brachte den Porsche sicher und schnell als Sieger ins Ziel. Er war nach Francesco Ciuppa 1909 und Constantino Magistri 1936 der dritte Sizilianer, der dieses Rennen gewann. 1965, wieder als Porsche-Werksfahrer, wurde er gemeinsam mit Günter Klass Fünfter und 1966 mit Vincenzo Arena im Porsche 906 Dritter in der Gesamtwertung.

Statistik

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur 
 Pino Fondi: Targa Florio - 20th Century Epic. Giorgio Nada Editore Vimodrone 2006, ISBN 88-7911-270-8.

Weblinks 
 Antonio Puzzi bei Racing Sports Cars

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Italien)
Person (Sizilien)
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Italiener
Geboren 1923
Gestorben 2009
Mann